Обсерва́ція (, від observo — спостерігаю):

1) Спостереження. 
2) Визначення місця знаходження судна в морі за береговими предметами, або за небесними світилами.   
3) В медицині: 
здійснення посиленого медичного спостереження;
заборона ввезення та вивезення людей, майна з зони зараження; 
проведення екстреної профілактики антибіотиками; 
проведення часткових ізоляційно-обмежувальних і протиепідемічних заходів. 
Тривалість обсервації визначається тривалістю інкубаційного періоду і закінчується після дезінфекції і санітарної обробки.

Див. також
 Евакуація
 Карантин
 Моніторинг (медицина)

Цивільна оборона